EIHA ist die Abkürzung für:

 English Ice Hockey Association, der englische Eishockeyverband
 European Industrial Hemp Association, ein internationaler Zusammenschluss der hanfverarbeitenden Industrie in Europa

Abkürzung